Канадский железнодорожный музей (, ), также известный под торговой маркой Exporail, — музей железнодорожного транспорта в Сен-Констане, провинция Квебек , Канада, южном пригороде Монреаля.

Коллекция 
Музей основан в 1961 году Канадской железнодорожной исторической ассоциацией. Музейная коллекция железнодорожной техники является крупнейшей в Канаде и насчитывает более 140 единиц подвижного состава. В коллекцию также входит более 250 000 предметов и документов из истории железных дорог Канады, которые хранятся в архиве музея.

Вокруг территории музея проходит историческая трамвайная линия, а также историческая железная дорога, ранее являвшаяся грузовой веткой до Монте-де-Бульо. В течение весны, лета и осени ежедневно работает трамвай, по железной дороге небольшой поезд совершает поездки каждое воскресенье.

Главные достопримечательности музея — паровозы LB & SCR A1 Class 54 Waddon и LNER Class A4 4489 Dominion of Canada.

В 2000 году произошло расширение музея, когда открылся Angus Exhibit Pavilion. Некоторые из наиболее ценных предметов были размещены в новом павильоне, ставший главным выставочным зданием.

Одним из наиболее интересных артефактов музея является паровоз Канадской тихоокеанской железной дороги № 2850 с колёсной формулой 2-3-2 — тип, известный как Hudson. В 1939 году именно этот локомотив вёл королевский поезд Георга VI и Елизаветы I на западном участке их путешествия через Канаду. По этой причине № 2850 и все остальные паровозы серии (H1c / H1d № 2820—2859, H1e № 2860—2864) были переименованы в Royal Hudsons. Исключение составили H1a / H1b № 2800—2819.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Музеи, основанные в 1961 году
Музеи Монреаля
Железнодорожные музеи Канады